Beherit – grupa black metalowa
 Berith – demon